Эмиль Дрюар (; ) — бельгийский стрелок из лука, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх 1900 в Париже Дрюа соревновался только в классе «А ля эрш». Он занял второе место, разделив его с французом Огюстом Серрюрье, и они оба получили серебряные награды.

Ссылки 
 Эмиль Дрюар на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки из лука Бельгии
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1900 года